Het seizoen 1998 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 13 april en eindigde op 31 oktober met het tweede duel in de play-offs promotie/degradatie. Het was de 54ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de dertiende keer landskampioen. Het was het zevende kampioenschap op rij voor de club.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

Kongsvinger handhaaft zich en komt ook in 1999 uit in de Tippeligaen.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 1998
Noorse voetbalbeker 1998
Noors voetbalelftal in 1998

1998
Competitievoetbal 1998